

Astronomia 
 173 Ino – asteroide della fascia principale

Codici 
 INO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Inongo (Repubblica Democratica del Congo)
 ino – codice ISO 639-3 della lingua inoke-yate

Enti di ricerca 
 INO-CNR – Istituto nazionale di ottica del CNR

Fumetto 
 Ino Yamanaka – personaggio del manga Naruto

Geografia 
 Ino – città della prefettura di Kōchi (Giappone)

Mitologia 
 Ino – figura della mitologia greca